Символ денария:
 Символ древнеримского денария  — символ одной из ключевых денежных единиц Древнего Рима (см. «Денарий»).
 Символы денежных единиц европейских государств, названия которых происходят от латинского слова dēnārius или передавались словом dēnārius в официальных документах, в частности:
 Символ пфеннига  — символ денежной единицы германских государств, использовавшийся до середины XX века (см. «Пфенниг»).
 Символ пенни  — символ денежной единицы Англии, а затем Великобритании, использовавшийся до введения десятичной денежной системы (см. «Пенни»).
 Символ денария — обзорная статья обо всех разновидностях символа.